Der Wahlkreis Helmstedt ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags. Er umfasst den Landkreis Helmstedt. Der Wahlkreis gliedert sich in 134 Wahlbezirke.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Helmstedt sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Jörn Domeier (SPD). Über die jeweiligen Landeslisten zogen zusätzlich Veronika Koch (CDU) und Jozef Rakicky (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 8.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Helmstedt sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Jörn Domeier (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Veronika Koch (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein, Lars Alt rückte im Jahre 2020 ins Parlament nach.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Koch, Veronika" |Veronika Koch
| 35,1
| 32,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Domeier, Jorn" |Jörn Domeier
| 40,8
| 41,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Meyerhof, Heike" |Heike Meyerhof
| 4,7
| 5,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Alt, Lars" |Lars Alt
| 8,5
| 7,1
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Schmidt, Karl-Heinz" |Karl-Heinz Schmidt
| 3,5
| 3,9
|-
| AfD
| data-sort-value="Rakicky, Jozef" |Jozef Rakicky
| 6,8
| 6,8
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,3
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,9
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|-
| Einzelbewerber
| data-sort-value="Burda, Michael" |Michael Burda
| 0,5
|
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 60,1 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Helmstedt acht Direktkandidaten an.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Strümpel, Uwe" |Uwe Strümpel
| 41,7
| 37,0
|-
| CDU
| data-sort-value="Heister-Neumann, Elisabeth" |Elisabeth Heister-Neumann
| 39,5
| 36,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Mattfeldt-Kloth, Sybille" |Sybille Mattfeldt-Kloth
| 7,9
| 10,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Franke, Hauke-Kristian" |Hauke-Kristian Franke
| 2,9
| 7,2
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Engelke, Ulrich" |Ulrich Engelke
| 2,7
| 2,9
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Bätge, Carsten" |Carsten Bätge
| 2,0
| 2,3
|-
| NPD
| data-sort-value="Preuß, Friedrich" |Friedrich Preuß
| 2,0
| 1,7
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Gogolin, Alfred" |Alfred Gogolin
| 1,3
| 1,0
|-
| Die Freiheit || || || 0,4
|-
| PBC || || || 0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,1
|}

Landtagswahl 2008 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Helmstedt sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Wittich Schobert (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 8.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Schobert, Wittich" | Wittich Schobert
| 42,3
| 39,9
|-
| SPD
| data-sort-value="Thiere, Thomas" | Thomas Thiere
| 36,6
| 34,2
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Funke-Bruns, Henning" | Henning Funke-Bruns
| 7,3
| 7,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Zechel, Hans-Peter" | Hans-Peter Zechel
| 4,5
| 6,8
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Riegel, Jörn" | Jörn Riegel
| 4,6
| 5,5
|-
| NPD
| data-sort-value="Preuß, Friedrich" | Friedrich Preuß
| 3,8
| 3,6
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,6
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Bähring-Sube, Gesine" | Gesine Bähring-Sube
| 0,9
| 0,4
|-
| FAMILIE
|
|
| 0,4
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Volksabstimmung
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| ÖDP
|
|
| 0,1
|-
|}

Die Wahlbeteiligung lag bei 56,6 %.

Landtagswahl 2003 
Bei der Wahl 2003 trug der Wahlkreis die Wahlkreisnummer 9. Direkt gewählter Kandidat war Wittich Schobert (CDU).

Die Wahlbeteiligung lag bei 65,8 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Helmstedt)